Блис-э-Борн () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона От-Перигор-Нуар. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24044.
Коммуны по регионам Франции

География 

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 125 км восточнее Бордо, в 15 км к востоку от Перигё.

На северо-западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2014 год составило 461 человек, что на 9,5% больше по сравнению с 2009 годом.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 274 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 208 были экономически активными, 66 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 208 активных жителей работали 191 человек (107 мужчин и 84 женщины), безработных было 17 (5 мужчин и 12 женщин). Среди 66 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Екатерины
 Замок Ришарди (XVI век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь